Mauritia puede referirse a:

 Mauritia, un pequeño continente prehistórico localizado en el océano Índico. 

 Mauritia, es un género con dos especies de plantas con flores perteneciente a la familia de las palmeras (Arecaceae).

 Mauritia flexuosa, es una especie de palmera perteneciente a la familia Arecaceae.

 Mauritia carana, es una especie de palmera perteneciente a la familia Arecaceae.

 Mauritia tenuis o Lepidocaryum tenue, es una especie perteneciente a la familia de las palmeras (Arecaceae).

 (745) Mauritia, es el asteroide número 745, descubierto por el astrónomo Franz Kaiser.